Szafranki – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie ostrołęckim, w gminie Łyse 
 Szafranki – wieś w województwie podlaskim, w powiecie białostockim, w gminie Tykocin 
 Szafranki – wieś w województwie podlaskim, w powiecie monieckim, w gminie Goniądz 
 Szafranki – wieś w województwie podlaskim, w powiecie suwalskim, w gminie Filipów 
 Szafranki – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie ostródzkim, w gminie Ostróda